James Broad – crickettista inglese
 James Broad – pugile statunitense
 James Broad – allenatore di calcio e calciatore inglese

Pagine correlate 
Broad